Griffen steht für:
 Griffen (slow. Grebinj), Marktgemeinde im Bezirk Völkermarkt in Kärnten, Österreich
 Burgruine Griffen
 Griffener Tropfsteinhöhle

Griffen ist der Familienname folgender Personen:
 Everson Griffen (* 1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Fred Griffen (* um 1955), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Paul Griffen (* 1975), neuseeländisch-italienischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Deutsch-Griffen, Gemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan in Kärnten.